

Települések az Egyesült Államokban
Eugene (Indiana)
Eugene (Missouri)
Eugene (Oregon)